Northern League ist der Name mehrerer britischer Eishockey-Profiligen:

 Northern League (1966–1982), die von 1966 bis 1982 existierende Liga
 Northern League (2005), die seit 2005 existierende Liga

Ferner bezeichnet Northern League
 Northern League (Pan-Nordische Organisation), eine nicht mehr existierende rechtsextreme, international tätige Organisation
 Northern Football League, eine 1889 gegründete regionale englische Fußballliga
 Northern Football League (Schottland), eine von 1891 bis 1920 bestehende schottische Fußballliga
 Northern League (Neuseeland), neuseeländische Fußballliga